Гуго III де Пюизе (; ок. 1091 — , Палестина) — сеньор Пюизе, виконт Шартра, граф Корбейля.

Биография 

Родился около 1091 года. Сын Эрара III, сеньора Пюизе и виконта Шартра, умершего в Палестине в 1099 году, и его жены Аделаиды де Корбейль.

После смерти Эрара III его владениями управлял брат — Гуго II, будущий граф Яффы. В 1106 году он тоже отправился в Святую землю, и сеньором Пюизе стал Гуго III, находившийся под опекой Тибо д’Этампа.

Чуть повзрослев, он во главе вооружённого отряда стал заниматься грабежом окрестных владений, в том числе в графстве Шартр. Был заочно осуждён королевским трибуналом и, осаждённый в своей крепости Пюизе, сдался (1111 год). Содержался в замке Шато-Ландон.

После смерти Эда — брата матери, унаследовал графство Корбейль (1112 год). Уступил его королю Людовику VI в обмен на освобождение.

После этого снова собрал вооружённый отряд и, воспользовавшись тем, что король отправился в поход во Фландрию, напал на город Тури. Людовик VI развернул своё войско, и Гуго III де Пюизе снова оказался в заключении.

Был освобождён при условии, что отправится в Святую землю, что и сделал в 1128 году. Умер в Палестине в 1132 году.

Семья 

Гуго III де Пюизе с 1104 года был женат на Агнес де Блуа (ум. 1129), дочери графа Блуа и Шартра Этьена II. Дети:
 Эрар IV, сеньор Пюизе, виконт Шартра
 Бушар (ум. 1186), архидиакон в Орлеане
 Гуго (ум. 3 марта 1195), с 1153 епископ Дарема.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/cfrachacha.htm#_Toc479931717
 La Monte, John L. (January 1942). «The Lords of Le Puiset on the Crusades». Speculum. The University of Chicago Press.

Виконты Шартра
Графы Корбейля
Сеньоры Пюизе
Пюизе (род)